Drew Schiestel (né le  à Hamilton dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 

En 2007, il est repêché par les Sabres de Buffalo en   au total. En 2009, il commence sa carrière professionnelle avec les Pirates de Portland dans la LAH.

Le , il signe une entente d'une an avec le club de sa ville natale, les Bulldogs de Hamilton (LAH).

Trophées et honneurs personnels 
2010-2011 : participe au Match des étoiles de la Ligue américaine de hockey avec l'association de l'Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| IceDogs de Mississauga|| LHO|| 40|| 1|| 4|| 5|| 42|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2006-2007|| IceDogs de Mississauga|| LHO|| 66|| 6|| 15|| 21|| 40|| 5|| 0|| 6|| 6|| 2
|-
| 2007-2008|| IceDogs de Niagara || LHO|| 68|| 8|| 29|| 37|| 40|| 10|| 1|| 6|| 7|| 10
|-
| 2008-2009|| IceDogs de Niagara || LHO|| 63|| 10|| 38|| 48|| 75|| 12|| 2|| 6|| 8|| 14
|-
| 2009-2010|| Pirates de Portland || LAH || 52|| 1|| 11|| 12|| 19|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Pirates de Portland || LAH || 45|| 5|| 18|| 23|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Americans de Rochester || LAH || 43|| 2|| 10|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Stars du Texas || LAH || 16|| 0|| 5|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Road Warriors de Greenville || ECHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Americans de Rochester || LAH || 35|| 1|| 2|| 3|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || Nailers de Wheeling || ECHL || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 49|| 2|| 6|| 8|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || DEG Metro Stars || DEL || 48 || 1 || 9 || 10 || 32 || 12 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2015-2016 || Rungsted Seier Capital || Metal Ligaen || 40 || 3 || 15 || 18 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Fuel d'Indy || ECHL || 14|| 0|| 5|| 5|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Fehérvár AV19 || EBEL || 32|| 4|| 14|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 31 || 3 || 16 || 19 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || KHL Medveščak Zagreb || EBEL || 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| 6|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
|2018-2019 || Cardiff Devils || EIHL || 40|| 6|| 11|| 17|| 18|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|2019-2020 || Coventry Blaze || EIHL || 38|| 2|| 17|| 19|| 22|| - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des IceDogs de Niagara
Joueur des IceDogs de Mississauga
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur du Fuel d'Indy
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur des Cardiff Devils
Joueur du Coventry Blaze